Oscar za životno djelo (eng. Academy Honorary Award) filmska je nagrada, koja se dodjeljuje za izniman doprinos razvoju filma, filmske tehnologije i za promicanje filmske umjetnosti. Dodjeljuje se ista statua Oscara, kao i drugim dobitnicima te godine. Prvi su dobitnici filmska kompanija Warner Brothers za film Pjevač jazza, koji je prvi komercijalni zvučni film te Charlie Chaplin. Nagrada se nije dodjeljivala svake godine.

Dobitnici 

Oscar